НФЛ в сезоне 1996 — стал 77-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф

Американская футбольная конференция 
 Плей-офф Wild-Card:
 Джексонвиль Джагуарс 30, Баффало Биллс 27
 Питтсбург Стилерз 42, Индианаполис Колтс 14
 Плей-офф дивизионов:
 Джексонвиль Джагуарс 30, Денвер Бронкос 27
 Нью-Ингленд Пэтриотс 28, Питтсбург Стилерз 3
 Финал конференции: Нью-Ингленд Пэтриотс 20, Джексонвиль Джагуарс 6

Национальная футбольная конференция 
 Плей-офф Wild-Card:
 Даллас Ковбойз 40, Миннесота Вайкингс 15
 Сан-Франциско 49ерс 14, Филадельфия Иглз 0
 Плей-офф дивизионов:
 Грин Бэй Пэкерз 35, Сан-Франциско 49ерс 14
 Каролина Пантерз 26, Даллас Ковбойз 17
 Финал конференции: Грин Бэй Пэкерз 30, Каролина Пантерз 13

Супербоул XXXI 
Грин Бэй Пэкерз (НФК) 35, Нью-Ингленд Пэтриотс (АФК) 21

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

1 Команды была посеяна под первым номером в конференции
2 Команда попала в плей-офф Wild-Card

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1996.pdf Сезон 1996 года в деталях]

Сезоны НФЛ